Branchyostomia är ett släkte av snäckor. Branchyostomia ingår i familjen Pyramidellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Branchyostomia